Nowele – tytuł zbioru nowel Adolfa Dygasińskiego z 1883 roku
 Nowele – tytuł zbioru nowel Karola Irzykowskiego z 1906 roku